Павел Ефимович Крутиков (1850, село Комарово, Кинешемский уезд, Костромская губерния — 1927, Кострома) — митрофорный протоиерей Православной российской церкви, настоятель Успенского собора в Костроме (1909—1924), член Поместного собора 1917 года.

Биография 
Родился в семье священника.
Окончил Костромскую духовную семинарию (1872) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1876).

Преподаватель словесности, истории русской литературы и логики, секретарь правления в Архангельской духовной семинарии, надворный советник (1876).

Смотритель Кинешемского духовного училища (1877—1909), член комиссии по устроению её здания (1879), коллежский советник (1880).

Член (1881) и председатель (1902) Кинешемского отделения Костромского епархиального училищного совета, статский советник (1884).

Иерей в храме Святого Духа при Кинешемском духовном училище (1893), протоиерей (1903), участник обсуждения в Синоде духовно-учебного проекта (1906).

Настоятель костромского Успенского кафедрального собора, цензор произносимых в нем проповедей, председатель общества хоругвеносцев и совета Феодоровско-Сергиевского братства, член епархиального и губернского училищных советов, депутат Костромского окружного училищного епархиального съезда (1909).

Председатель епархиального комитета народной трезвости, член Костромского отдела Императорского православного палестинского общества, Костромского комитета Православного миссионерского общества, духовной консистории и Свято-Духовского братства при Кинешемском училищном храме (1910).

В 1917 году член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как клирик от Костромской епархии, участвовал во всех трёх сессиях, член II, IV, VII, XV отделов.

В начале 1920-х годов возглавлял сопротивление обновленчеству в Костроме.

Настоятель Успенского кафедрального собора и храма Илии Пророка в Костроме до ареста в мае 1924 года за «распространение ложных слухов и хранение антисоветской литературы». Лишён избирательных прав как «служитель культа».

Семья 
Обвенчан с Анфией Ивановной Моденской.
Дети: Андрей, Григорий, Александр, Николай, Дмитрий, Елена, Надежда, Евгения, Анфия, Анна, Мария, Наталия.

Награды 
Награждён набедренником (1893), скуфьей (1894), камилавкой (1896), наперсным крестом (1900), палицей и золотым наперсным крестом с драгоценными камнями (1913), митрой (1920), орденами Святого Станислава 3-й степени (1883), Святой Анны 3-й (1891) и 2-й (1909) степени, Святого Владимира 4-й (1912) и 3-й (1916) степени.

Сочинения 
Письмо к протоиерею А. В. Андроникову // Костромские епархиальные ведомости. 1915. № 16. С. 291—292.

Источники 
 РГИА. Ф. 796. Оп. 437. Д. 1915; ГА Костромской обл. Ф. Р-6. Оп. 3. Д. 80. Л. 89; Д. 127. Л. 63 об.; Д. 129. Л. 28; Ф. Р-7. Оп. 6. Д. 775. Л. 14; Ф. 130. Оп. 11. Д. 2265. Л. 5-8; Ф. 234. Оп. 4. Д. 25. Л. 47; ГА новейшей истории Костромской обл. Ф. 3656. Оп. 2. Д. 3021.
 Календарь Костромской губернии на 1898 год. С. 134—137.
 Костромские епархиальные ведомости. 1902. № 24. С. 10; 1909. № 24. С. 32; 1912. № 24. С. 601, 604; 1915. № 3. С. 43; № 15. С. 344.
 Костромской церковно-общественный вестник. 1917. № 14/15. С. 172; 1918. № 4/5.
 Книга памяти жертв политических репрессий Костромской области. Т. 2. Кострома, 2010. С. 422.
 Зонтиков Н. Трехсотлетие Дома Романовых в Костроме: послесловие. Кострома, 2013.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Протоиереи Русской православной церкви
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Выпускники Московской духовной академии
Выпускники Костромской духовной семинарии
Персоналии по алфавиту